Ne се може односити на:

 Неон
 .ne - највиши интернет домен Нигера
 Не (Ђенова)
 Не (ТВ филм)
 Не (река)